Hufschutz steht für:

Hufbeschlag, z. B. Hufeisen im Kalt- oder Heißbeschlag sowie als Kunststoff- oder Verbundbeschlag aus zwei verschiedenen Materialien 
Hufschuhe zum Kleben oder Anschnallen, als temporärer Hufschutz zum Reiten oder als Krankenschuh
Ausbesserung der Hufe mit Kunsthorn (Kunststoff)